Zum Begriff Antike Komödie siehe:

Griechische Komödie
Theater der römischen Antike